Fierville-Bray, Calvados
 Fierville-en-Bessin, Calvados, voormalige gemeente
 Fierville-la-Campage, Calvados, voormalige gemeente
 Fierville-les-Mines, Manche
 Fierville-les-Parcs, Calvados